Ви́ктор Никола́евич Жу́ков:
 Жуков, Виктор Николаевич (1928—1988) — советский писатель и поэт.
 Жуков, Виктор Николаевич (1949—2014) — советский и российский тренер по хоккею.